Leptoglossus – rodzaj owadów z rzędu pluskwiaków
 Leptoglossus – synonim rodzaju Acanthorhynchus